Canapolensi – abitanti di Canápolis (Bahia)
Canapolensi – abitanti di Canápolis (Minas Gerais)